Ел Чечен има више значења:

 Ел Чечен (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чечен (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику